Diédougou, une commune du Cercle de Dioïla dans la région de Koulikoro au Mali ;
 Diédougou, une commune du Cercle de Kati dans la région de Koulikoro au Mali ;
 Diédougou, une commune du Cercle de Koutiala dans la région de Sikasso au Mali ;
 Diédougou, une commune du Cercle de Ségou dans la région de Ségou au Mali.

Homonymie de localités